«Alice» () — сингл канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь, який вона записала як саундтрек до фільму Аліса в Країні Чудес. Пісня також увійшла до її четвертого студійного альбому «Goodbye Lullaby». У США пісня вийшла 29 січня 2010.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Див. також 
 Аліса в Задзеркаллі
 Аліса (персонаж Льюїса Керрола)
 Аліса (персонаж Льюїса Керрола)
 Алісині пригоди у Дивокраї

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2010
Сингли 2010
Пісні Авріл Лавінь
Пісні з кінофільмів
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Рок-балади